Vilanova del Camí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova del Camí (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Vilanova del Camí (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar